Nartovo (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Nartovo (Pskov) - dorp in de Russische oblast Pskov